Miejscowości w USA:
 Grenora – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Gminy w USA:
 Grenora (ang. Grenora Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams